Collegio elettorale di Massa – collegio elettorale del Regno d'Italia (denominato Massa e Carrara dal 1861 al 1882 e Massa-Carrara dal 1882 al 1891)
Collegio elettorale di Massa – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Massa-Carrara – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005